Pawłowice (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Pszczyński
 Pawłowice (powiat Pszczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Pszczyński
 Pawłowice (powiat Leszczyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Leszczyński